Сантьяго-дель-Эстеро:

 Сантьяго-дель-Эстеро (провинция)
 Сантьяго-дель-Эстеро (город)

См. также 
 ARA Santiago del Estero